

Astronáutica 

 Dragon SpaceX
 Dragon (foguete)

Computação 

 Dragon 32
 Dragon 64

Entretenimento 
 Dragon (revista)
 Dragon Ball
 Dragonball Evolution
 Dragon Boy
 Dragon Boys
 Dragon Khan
 Dragon Slayer
 Dragon Tales
 Dragon Quest

Música 

 DragonForce
 Dragonette

Outros 

 DragonFly BSD
 Dragon Rouge
 Dragon Kid
 Dragon Racing

Desambiguação